Чешская Республика на первом месте! () — акция протестов, начавшаяся 3 сентября 2022 года на Вацлавской площади в Праге из-за энергетического кризиса и повышения цен.

Ход событий

3 сентября 
3 сентября прошли митинги под лозунгом «Чешская Республика на первом месте!». Основные события прошли на Вацлавской площади в Праге. По данным полиции приняло участие около 70 тысяч человек, однако по данным организаторов 100 тысяч.

28 сентября 
28 сентября по данным организаторов несмотря на дождливую погоду в митингах приняло участие не менее 20 тысяч человек.

28 октября 
В день независимости в Чехии прошла 3 акция протеста. По оценкам полиции в них приняло участие несколько десятков тысяч человек.

Реакция 
В ответ на протест премьер-министр Петр Фиала заявил, что демонстрация была созвана силами, ориентированными на Россию. Эти комментарии были оспорены деятелями со всего политического спектра, включая нескольких кандидатов в президенты и некоторых членов его собственной партии, таких как , который настаивал на том, что к озабоченностям общественности следует прислушаться.

По словам комментатора , призывы к протесту были направлены на разочарованных и полных ненависти людей и могли перерасти в насилие, подобное нападению на Капитолий США 6 января 2021 года. Он добавил, что для полиции протесты стали более опасными после заседания Международного валютного фонда в Праге. Главный редактор Forum24 Павел Шафр назвал протестующих «фашистским сбродом сторонников Путина». По словам Яна Странского с новостного сайта Seznam Zprávy, многих людей привел на антиправительственные протесты общий страх по поводу того, «смогут ли они справиться с ростом цен на продовольствие и особенно энергоносители».

В Manipulátoři.cz Веб-сайт описал демонстрацию как предвыборный митинг непарламентских антисистемных партий. Он обратил внимание на пророссийскую, дезинформационную и экстремистскую направленность некоторых организаторов и выступающих. Збинек Рышави из Romea.cz сервер также упомянул о значительной крайне правой поддержке протестов.

На новостном сайте PrahaIN.cz сообщалось о якобы планируемом снятии украинского флага со здания Национального музея и замене его чешским флагом.

Политолог Милош Грегор и председатель политической партии  Йиндржих Райчл столкнулись во время обсуждения протестов в эфире CNN Prima News 6 сентября 2022 года. Грегор встал на сторону правительства Петра Фиалы, упомянув, что Райчлу грозят уголовные обвинения, и попросив его извиниться за ложное заявление на субботней демонстрации о том, что камеры на Вацлавской площади были отключены по приказу мэра Праги Зденека Гржиба. Райчл, с другой стороны, настаивал на том, что Фиала в своем первоначальном заявлении выступил против всех демонстрантов и смягчил свое заявление только после вмешательства своих советников, заявив, что демонстрация была результатом пророссийских инициатив. Райчл сказал, что подход премьер-министра и сторонников правительства к организаторам протеста был попыткой игнорировать цель и смысл демонстрации.

Примечания 

Акции протеста 2022 года
Акции протеста в Чехии
2022 год в Чехии
Конфликты 2022 года